Городная

 Городная — деревня в Столинском районе Брестской области Беларуси
 Городная  — деревня в Демидовском районе Смоленской области России